Аграно́вская — женская форма еврейской фамилии .

Известные носители 
 Аграновская, Алла Юрьевна (Хоруженко; род. 1962) — советская и голландская шашистка.
 Аграновская, Людмила Семёновна (1932—2022) — советская и российская альпинистка и тренер.
 Аграновская, Нина Семёновна (род. 1932) — советская альпинистка, заслуженный мастер спорта СССР.

См. также 
 Агранович